Berkshire - grofovija u Engleskoj. 

Berkshire (izborna jedinica u Parlamentu Ujedinjenog Kraljevstva) (1265. – 1885.).
Grof od Berkshira, plemićka titula koja je u Engleskoj dodijeljena dva puta.
"The Berkshires," Kraljevska pukovnija Berkshire.

Mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama

The Berkshires, ili planine Berkshire, planinski lanac i područje visokog turizma u saveznoj državi Massachusetts,
Berkshire, Connecticut, nekorporirana zajednica u okrugu Fairfield smještena u podnožju planine Berkshire (vidi The Berkshires),
Berkshire, New York, grad u Tioga okrugu u saveznoj državi New York,
Berkshire, Ohio, nekorporirana zajednica u okrugu Delaware, u saveznoj državi Ohio,.
Berkshire, Vermont, grad u Franklin okrugu u saveznoj državi Vermont,
Berkshire County, Massachusetts, okrug na zapadnom rubu savezne države Massachusetts.

Druga značenja

Berkshire (NH train), bivši New Haven Railroad je bio putnički vlak koji je vozio od Velikog Centralnog kolodvora New Yorka do Pittsfielda u saveznoj državi Massachusetts,
Berkshire (svinja), pasmina domaće svinje u Engleskoj,
Berkshire (zemlja), tip zemlje,
Berkshire Hathaway, američki multinacionalni konglomeratni holding sa sjedištem u Omahi u saveznoj državi Nebraska,
Berkshire Hills Express, bivši putnički vlak koji je išao iz New Yorka u Sjeverni Adams u   saveznoj državi Massachusetts,
Berkshire locomotive, Lokomotiva klase A-1 Berkshire parna je lokomotiva tipa 2-8-4 koju je prvi put izgradila 1925. godine tvornica Lima Locomotive Works,
Berkshire Publishing Group, izdavač akademskih i obrazovnih knjiga.

Pogledaj još
BerkShares, lokalna valuta koja cirkulira u regiji Berkshires u saveznoj državi Massachusetts.
Berkshire Lunatic Asylum (također poznata kao Berkshire Mental Hospital), bila je bolnica za umobolne od vremena kada je izgrađena 1870. sve do 2003. godine u selu Cholsey, sada u grofoviji Oxfordshire.